Fréquence K une radio locale située sur la Côte d'Azur.

Elle émet de Menton à Mandelieu, et de la mer jusque dans le moyen-pays niçois. Sa programmation musicale variée et originale réserve une place privilégiée à l'information de proximité ; et tous les soirs de la semaine, des émissions thématiques sont délivrées en direct.

Historique 
Janvier 1988, à l'instigation du Père Jean Blondin, une nouvelle station voit le jour sur la Côte d'Azur. Nom de code : Fréquence K. L'émetteur de faible puissance situé dans le clocher de l'église de Carros-Village permet une diffusion limitée à un rayon de quelques kilomètres.

La nouvelle radio se fait vite remarquer, malgré elle, en troublant la réception des émissions TV aux alentours de Carros. 105.7 et 106.1 sont les fréquences occupées par Fréquence K.

L'antenne est tenue par des bénévoles qui viennent à la radio avec leurs disques et cassettes. Le matériel est rudimentaire mais l'enthousiasme fait le reste. C'est encore l'époque des radios dites libres.

Le tournant des années 90 marque le début d'une nouvelle ère sur Fréquence K : la radio reçoit son autorisation officielle d'émettre sur 88.1 MHz, de nouveaux studios sont aménagés et on construit le centre émetteur sur les hauteurs de Carros afin de couvrir le littoral azuréen de Menton à Mandelieu ainsi que l'arrière pays niçois.

En 1996 les émissions de Fréquence K déménagent du 88.1 vers la fréquence actuelle 103.4 MHz. Le contenu de l'antenne se professionnalise avec la mise en service d'un système automatisé de diffusion. La radio signe un partenariat avec Radio France afin de proposer des rendez-vous réguliers d'informations.

En 2004, la programmation musicale de Fréquence K s'oriente vers une dominante soul, funk et électro, tout en proposant d'autres rendez-vous plus spécialisés en fin de journée autour de la culture DJ, des musiques électroniques, du jazz, du reggae, et de la scène locale.

En septembre 2017, grâce à son nouveau partenaire A2PRL, la station propose un rendez-vous d'informations en début d'heure 24h/24 et 7j/7.

Identité de la station

Logos

Anciennes émissions

Trance Mission puis Hype Mission 
En 1995, sous l'impulsion de Lionel Poulain et Mickael Kazandjian, une émission est consacrée aux musiques électroniques. Elle diffuse pendant 5 ans une centaine de performances des plus grands djs du monde : Laurent Garnier, Carl Cox, Derrick May, Ken Ishii, Colin Dale, Larry Heard, Kenny Larkin, Juan Atkins, Dj Pierre, Green Velvet, Trevor Rockliffe, Kevin Saunderson, Llorca, Kerry Chandler, Aqua Bassino, Fred Galiano, Dj Deep, Luke Slater, Mr C, etc.

L'émission a lieu chaque trimestre et dure entre 3 heures et 9 heures. Parmi les émissions les plus longues, celle de Laurent Garnier au Rex Club en 1998 enregistrée en live et diffusée en qualité numérique (DAT) quelques jours plus tard en exclusivité pour l'émission.

Chaque émission bénéficie d'une interview exclusive des artistes programmés (traduits en français pour les DJ non francophones). Les délais de production sont souvent très courts. La première émission rediffuse en différé Laurent Garnier, Carl Cox et Lady B lors de la soirée Kinky du 14 juillet à l'Aqua Club de Saint Tropez. A peine sortis de la soirée vers 7h du matin, après une interview sur la plage au soleil levant avec Laurent Garnier, les producteurs et animateurs  montent l'émission, écrivent les textes, traduisent et calent les interviews... Le soir même l'émission commence à 21h...pour se finir à 4 heures du matin.

Trance Mission et Hype Mission rediffuseront de nombreuses soirées et performances de DJs en différé du Fuse Club de Bruxelles, du Rex Club de Paris, du Webster Hall de New York et de nombreuses soirées à travers toute l'Europe. En 1998 l'émission réalise un direct pour la première techno parade (final place de la nation).

Elektrochoc 
De 2000 à 2003, animée par Stéphane Marchal et consacrée aux musiques électroniques, l'émission a accueilli différents artistes locaux comme M83, Marboss, Mlada Fronta, etc.

Fréquence 
 Nice : 103.4

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des stations de radio en France

Liens externes 
 Site Web de Fréquence K
Crédit logotype Frequence K : BrandSilver

Radio à Nice
Menton (Alpes-Maritimes)
Mandelieu-la-Napoule
Station de radio locale en France
Station de radio à Nice
Station de radio en français
Station de radio associative
Station de radio de musique soul
Station de radio de musique funk
Station de radio de musique électro
Station de radio éclectique en musique
Station de radio fondée en 1988
Association ou organisme ayant son siège en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Radio libre